C1 может означать:
 C1 — формат бумаги.
 C1 — штурмовая винтовка.
 C1 — глобальная автомобильная платформа, отдельные элементы которой используются в моделях марок Ford, Volvo, Mazda.
 C1 — одно из предварительных названий для кандидата в экзопланеты Альфа Центавра A b.